Purgatorius és un gènere amb cinc espècies diferents, que es creu que és l'exemple més primitiu d'un primat. Se'n descobriren restes en allò que actualment és Montana, en dipòsits datats de fa uns 65 milions d'anys. William Clemens fou el primer a descriure'l com a semblant als primats en un número de la revista Science. Es creu que tenia la mida d'una rata.

Les proves dentals i la morfologia molar indiquen una relació estreta amb l'ordre dels primats.

Referències 

Plesiadapiformes
Primats del Paleocè